Diese Liste der Grade-I-Bauwerke in Derbyshire nennt die Grade-I-Listed Buildings in Derbyshire.

Von den rund 373.000 Listed Buildings in England sind etwa 9000, also rund 2,4 % als Grade I eingestuft. Davon befinden sich etwa 148 in Derbyshire und Derby.

Amber Valley 
 Church of All Saints, Kedleston, Amber Valley, DE22
 Church of All Saints, Mackworth, Amber Valley, DE22
 Church of All Saints, Weston Underwood, Amber Valley, DE6
 Church of St Alkmund, Duffield, Amber Valley, DE56
 Church of St Clement, Horsley, Amber Valley, DE21
 Church of St Mary, Crich, Amber Valley, DE4
 Church of St Mary, Denby, Amber Valley, DE5
 Church of St Matthew, Pentrich, Amber Valley, DE5
 Church of St Michael, Kirk Langley, Amber Valley, DE6
 Gatehouse to Mackworth Castle, Mackworth, Amber Valley, DE22
 Kedleston Hall, Kedleston, Amber Valley, DE22
 North Mill, Belper, Amber Valley, DE56
 The Boathouse, Kedleston, Amber Valley, DE22
 The Bridge and Cascade, Weston Underwood, Amber Valley, DE22
 The North Lodge, Kedleston, Amber Valley, DE22
 The Ruins of South Wingfield Manor House, Incorporating Manor Farmhouse and an Aisled Outbuilding to South Wingfield, Amber Valley, DE55

Bolsover 
 Balborough Hall, Barlborough, Bolsover, S43
 Bolsover Castle, Old Bolsover, Bolsover, S44
 Church of All Saints, Whitwell, Bolsover, S80
 Church of St John the Baptist, Ault Hucknall, Bolsover, S44
 Church of St Lawrence, Whitwell, Bolsover, S80
 Hardwick Old Hall, Ault Hucknall, Bolsover, S44
 Hardwick Hall, Ault Hucknall, Bolsover, S44

Chesterfield 
 Church of St Mary and All Saints, Chesterfield, S40

Derby (Unitary Authority) 
 41, Friar Gate, Derby, DE1
 Bakewells Gates at the Silk Mill Industrial Museum, Derby, DE1
 Cathedral Church of All Saints, Derby, DE1
 Church of St Mary, Derby, DE21
 County Hall, Derby, DE1
 Darley Abbey Mills (South Complex) Long Mill, Middle Mill, East Mill, West Mill, Engine House and Chimney, Tollhouse, Bobbin Shop and Drying Shed, Derby, DE22
 St Helens House Including Attached Former School Buildings and Front Wall Photos, Derby, DE1
 St Marys Bridge Chapel Photos, Derby, DE1
 The Homestead with Gatepiers, Derby, DE21

Derbyshire Dales 
 Bakewell Bridge, Bakewell, Derbyshire Dales, DE45
 Baslow Bridge, Baslow and Bubnell, Derbyshire Dales, DE45
 Bridge on Main Approach to Chatsworth House, Chatsworth, Derbyshire Dales, DE45
 Chatsworth House, Chatsworth, Derbyshire Dales, DE45
 Church of All Saints, Bakewell, Derbyshire Dales, DE45
 Church of All Saints, Bradbourne, Derbyshire Dales, DE6
 Church of All Saints, Brailsford, Derbyshire Dales, DE6
 Church of All Saints, Hassop, Derbyshire Dales, DE45
 Church of All Saints, Youlgreave, Derbyshire Dales, DE45
 Church of St Andrew, Cubley, Derbyshire Dales, DE6
 Church of St Chad, Longford, Derbyshire Dales, DE6
 Church of St Cuthbert, Doveridge, Derbyshire Dales, DE6
 Church of St Giles, Great Longstone, Derbyshire Dales, DE45
 Church of St John the Baptist, Tideswell, Derbyshire Dales, SK17
 Church of St Leonard, Thorpe, Derbyshire Dales, DE6
 Church of St Mary, Wirksworth, Derbyshire Dales, DE4
 Church of St Mary and St Barlok, Norbury and Roston, Derbyshire Dales, DE6
 Church of St Michael, Kniveton, Derbyshire Dales, DE6
 Church of St Michael, Taddington, Derbyshire Dales, SK17
 Church of St Michael and All Angels, Hathersage, Derbyshire Dales, S32
 Church of St Peter, Edensor, Derbyshire Dales, DE45
 Churchyard Cross 6 Metres East of Church Porch, Eyam, Derbyshire Dales, S32
 Conduit House Cascade and Adjoining Statues, Chatsworth, Derbyshire Dales, DE45
 Cromford Mill, Cromford, Derbyshire Dales, DE4
 Cross Situated 12 Metres to South of Porch of Church of All Saints, Bakewell, Derbyshire Dales, DE45
 Ednaston Manor and Attached Walls and Terracing, Brailsford, Derbyshire Dales, DE6
 Egyptian Statue Behind the Dukes Greenhouse 3 Metres from the Corner, Chatsworth, Derbyshire Dales, DE45
 Egyptian Statue Behind the Dukes Greenhouse 9 Metres from the Corner, Chatsworth, Derbyshire Dales, DE45
 Former Stables at Chatsworth House, Chatsworth, Derbyshire Dales, DE45
 Haddon Hall, Nether Haddon, Derbyshire Dales, DE45
 Holme Bridge, Bakewell, Derbyshire Dales, DE45
 Holme Hall, Bakewell, Derbyshire Dales, DE45
 Holy Trinity Church, Kirk Ireton, Derbyshire Dales, DE6
 Old Grammar School, Ashbourne, Derbyshire Dales, DE6
 Padley Chapel, Grindleford, Derbyshire Dales, S32
 Parish Church of St Mary, Cromford, Derbyshire Dales, DE4
 Parish Church of St Oswald, Ashbourne, Derbyshire Dales, DE6
 Remains of Chapel of St Mary and St John the Baptist to South of Stydd Hall, Yeaveley, Derbyshire Dales, DE6
 Series of Herms and Altars Laid out in a Y to the East of the Ring Pond, Chatsworth, Derbyshire Dales, DE45
 Snitterton Hall, South Darley, Derbyshire Dales, DE4
 Temple of Flora, Chatsworth, Derbyshire Dales, DE45
 The Great Cross and Railed Enclosure, Bakewell, Derbyshire Dales, DE45
 The Hall, Somersal Herbert, Derbyshire Dales, DE6
 The Hall and Attached Stable Block, Sudbury, Derbyshire Dales, DE6
 The Mansion Including Coach House Wall, Ashbourne, Derbyshire Dales, DE6
 The Old Manor and Attached Garden Wall, Norbury and Roston, Derbyshire Dales, DE6

Erewash 
 Abbey Ruins, Dale Abbey, Erewash, DE7
 Cat and Fiddle Mill, Dale Abbey, Erewash, DE7
 Church of All Saints vergers Farmhouse, Dale Abbey, Erewash, DE7
 Church of All Saints, Breadsall, Erewash, DE21
 Church of All Saints, Sawley, Erewash, NG10
 Church of All Saints, Erewash, DE7
 Church of St Chad, Draycott and Church Wilne, Erewash, DE72
 Church of St Giles, Sandiacre, Erewash, NG10
 Church of St Matthew, Morley, Erewash, DE7
 Church of St Michael, Breaston, Erewash, DE72

High Peak 
 Church of St Peter, Hope, High Peak, S33
 Peveril Castle Curtain Walls and Fragmentary Foundations, Castleton, High Peak, S33
 The Crescent, High Peak, SK17

North East Derbyshire 
 Church of All Saints, Ashover, North East Derbyshire, S45
 Church of All Saints, Wingerworth, North East Derbyshire, S42
 Church of St John the Baptist, Dronfield, North East Derbyshire, S18
 Church of St Lawrence, North Wingfield, North East Derbyshire, S42
 Parish Church of St Peter and St Paul, Brampton, North East Derbyshire, S42
 Renishaw Hall, Eckington, North East Derbyshire, S21
 Sutton Scarsdale Hall, Sutton cum Duckmanton, North East Derbyshire, S44
 The Parish Church of St Peter and St Paul, Eckington, North East Derbyshire, S21

South Derbyshire 
 Aisled Barn Attached to North of Stables at Melbourne Hall, Melbourne, South Derbyshire, DE73
. Calke Abbey, Calke, South Derbyshire, DE73
 Church of All Saints, Aston upon Trent, South Derbyshire, DE72
 Church of St Andrew, Radbourne, South Derbyshire, DE6
 Church of St Andrew, Twyford and Stenson, South Derbyshire, DE73
 Church of St Bartholomew, Elvaston, South Derbyshire, DE72
 Church of St Helen, Etwall, South Derbyshire, DE65
 Church of St James, Smisby, South Derbyshire, LE65
 Church of St Mary, Marston on Dove, South Derbyshire, DE65
 Church of St Mary, Weston upon Trent, South Derbyshire, DE72
 Church of St Michael, Stanton by Bridge, South Derbyshire, DE73
 Church of St Michael and All Angels, Church Broughton, South Derbyshire, DE65
 Church of St Michael and St Mary, Melbourne, South Derbyshire, DE73
 Church of St Saviour, Foremark, South Derbyshire, DE65
 Church of St Wilfrid, Barrow upon Trent, South Derbyshire, DE73
 Church of St Wilfrid, Egginton, South Derbyshire, DE65
 Church of St Wystan, Repton, South Derbyshire, DE65
 Covered Seat to East of Fountain Pond in Melbourne Hall Gardens, Melbourne, South Derbyshire, DE73
 Covered Seat to West of Fountain Pond in Melbourne Hall Garden, Melbourne, South Derbyshire, DE73
 Five Flights of Steps Between Terraces at Melbourne Hall Gardens, Melbourne, South Derbyshire, DE73
 Foremark Hall, Foremark, South Derbyshire, DE65
 Garden Walls Attached to South Front of Melbourne Hall with Attached Railings and Wall to East, Melbourne, South Derbyshire, DE73
 Market Cross, Repton, South Derbyshire, DE65
 Muniment Room in Melbourne Hall Garden, Melbourne, South Derbyshire, DE73
 Pair of Cherubs to North of Statue of Mercury in Melbourne Hall Gardens, Melbourne, South Derbyshire, DE73
 Pair of Cherubs to South of Statue of Mercury in Melbourne Hall Gardens, Melbourne, South Derbyshire, DE73
 Pair of Pedestals Supporting Fruit Bowl Vase in Melbourne Hall Gardens, Melbourne, South Derbyshire, DE73
 Pair of Pedestals with Lead Slaves in Melbourne Hall Gardens, Melbourne, South Derbyshire, DE73
 Pedestal and Four Seasons Vase in Melbourne Hall Gardens, Melbourne, South Derbyshire, DE73
 Pedestal with Statue of Andromeda in Melbourne Hall Gardens, Melbourne, South Derbyshire, DE73
 Pedestal with Statue of Mercury in Melbourne Hall Gardens, Melbourne, South Derbyshire, DE73
 Pedestal with Statue of Perseus in Melbourne Hall Gardens, Melbourne, South Derbyshire, DE73
 Pedestal with Vase to South West of Fountain Pond in Melbourne Hall Garden, Melbourne, South Derbyshire, DE73
 Priory Gateway, Precinct Walls, the Tithe Barn and the Lodge, Repton School, Repton, South Derbyshire, DE65
 Radbourne Hall, Radbourne, South Derbyshire, DE6
 Remains of Priory Church and the Chapter Block, Repton School, Repton, South Derbyshire, DE65
 Repton Hall with Prior Overtons Tower, Repton School, Repton, South Derbyshire, DE65
 Stone Fountain to North of Lower Terrace in Melbourne Hall Gardens, Melbourne, South Derbyshire, DE73
 Stone Fountain to South of Lower Terrace in Melbourne Hall Gardens, Melbourne, South Derbyshire, DE73
 Swarkestone Bridge and Causeway, Stanton by Bridge, South Derbyshire, DE73
 Tea Rooms to North of Melbourne Hall and Attached Walls, Melbourne, South Derbyshire, DE73
 The Birdcage Arbour in Melbourne Hall Gardens, Melbourne, South Derbyshire, DE73
 The Grandstand, Cuttle and gate 200 metres north of Swarkestone Hall, Swarkestone, South Derbyshire, DE73
 The Old Priory, Attached Walls and Gate Piers, Repton School, Repton, South Derbyshire, DE65
 Three Pairs of Vases Flanking Central Path of Upper Terrace in Melbourne Hall Gardens, Melbourne, South Derbyshire, DE73
 Two Pairs of Cherubs to North West of the Grand Basin in Melbourne Hall Gardens, Melbourne, South Derbyshire, DE73
 Two Pairs of Cherubs to South West of the Grand Basin in Melbourne Hall Gardens, Melbourne, South Derbyshire, DE73
 Vase and Pedestal to North West of the Four Seasons Vase in Melbourne Hall Gardens, Melbourne, South Derbyshire, DE73

Weblinks 

 Images of England (englisch)
 English Heritage Gateway (englisch)
 The National Heritage List for England (NHLE) Historic England

Einzelnachweise 

Derbyshire